Zapasy na Igrzyskach Europejskich 2019 – podczas rozgrywanych w Mińsku drugich igrzysk europejskich. Zawody odbędą się w dniach 25–30 czerwca w Pałacu Sportu.

Medaliści

Mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Kobiety

styl wolny

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Polska na Igrzyskach Europejskich 2019

Bibliografia 
 Wyniki na Minsk2019.by
 Program zawodów na Unitedworldwrestling.org

2019 w zapasach
Igrzyska Europejskie 2019
Igrzyska Europejskie 2019
Zapasy na Białorusi